Raivio ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Raivio (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Juha Raivio, finnischer Musiker, Gründer von Swallow the Sun
 Matti Raivio (1893–1957), finnischer Skilangläufer
 Nik Raivio (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Rick Raivio, US-amerikanischer Basketballspieler